Slovo alba (lat. bílá) má více významů:

Věci atd. 
 alba (oděv) – bílá dlouhá liturgická košile
 alba (poezie) – druh provensálské lyrické poezie
 Alba (automobil, 1907) – rakouský automobil z roku 1907
 Alba (automobil, 1913) – francouzský automobil z roku 1913
 Alba (automobil, 1952) – portugalský automobil z roku 1952
 Alba (motocykl) – německý motocykl z let 1919 a 1924
 ALBA – akronym pro společenství amerických států – Bolívarská alternativa pro Ameriku ( Alternativa Bolivariana para América), případně novou organizaci Bolívarovský svaz pro lid naší Ameriky (španělsky Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América)
 Alba Volán Székesfehérvár – profesionální maďarský hokejový tým

Místní názvy 
 Franská Alba – pohoří v Německu
 Švábská Alba – pohoří v Německu
 ostrov Alba – Hadí ostrov v Černém moři

Alba – historický vodní kanál mezi Častolovicemi a Třebechovicemi pod Orebem

Alba (Itálie) – město v provincii Cuneo v Piemontu
 Alba (Itálie, Dolomity) – městečko v Dolomitech, v blízkosti Canazei
 Republika Alba (1796–1801)
 Republika Alba (1944)

Alba Regia – latinský název Székesfehérváru

Alba (župa) – župa v Sedmihradsku
 Alba Iulia – hlavní město župy Alba
 Alba (Botoşani) – vesnice v obci Hudeşti v župě Botoşani
 Alba (Tulcea) – vesnice v obci Izvoarele v župě Tulcea

Alba – skotský, irský a velšský název pro Skotsko
Alba (politická strana) – nacionalistická politická strana ve Skotsku

Alba (Michigan)
 Alba (Missouri)
 Alba (Pennsylvania)
 Alba (Texas)
 Alba Township (Illinois)
 Alba Township (Minnesota)

Alba (Španělsko) – v Aragonu
 Alba de Tormes – vesnice a obec v provincii Salamanca v západním Španělsku v autonomním společenství Kastilie a León – místo úmrtí sv. Terezie od Ježíše

Podobné názvy

Albi – město ve Francii v departementu Tarn v regionu Midi-Pyrénées

Alba-Dunaj – zemský okres v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko

Lidé 
 vévodové z Alby – významný španělský šlechtický rod
 Alba – v římské mytologii v pořadí pátý král města Alba Longa
 Jessica Alba (1981) – americká herečka
 Jordi Alba (1989) – španělský fotbalista

Jiné 
 Alba Patera – sopka na povrchu Marsu
 Alba – planeta ve fiktivním vesmíru Star Wars

Externí odkazy 
 

